Larrey steht für:

 Larrey, Gemeinde im Département Côte-d’Or, Frankreich

Larrey ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Jean Larrey (1766–1842), französischer Militärarzt und Chirurg sowie Leibarzt von Napoleon I.
 Félix Hippolyte Larrey (1808–1895), französischer Militärarzt und Chirurg sowie Leibarzt von Napoleon III.

Siehe auch:
 Larry, männlicher Vorname